

Toponymes actuels
Somalie est un nom de lieu notamment porté par plusieurs états ou régions actuelles :
 la Somalie, un pays d'Afrique ;
 la Somalie-du-Sud-Ouest, l'un des six états de la Somalie.
 le Somaliland, l'un des six états de la Somalie, état indépendant de facto depuis 1991 mais non reconnu par la communauté internationale.
 la région Somali, l'une des dix régions de l'Éthiopie ;

Histoire
D’un point de vue historique, on retrouve Somalie dans plusieurs appellations :
 la Somalie britannique, une ancienne colonie du Royaume-Uni ;
 la Somalie italienne, une ancienne colonie de l'Italie ;
 la Côte française des Somalis, une ancienne colonie de la France qui forme depuis son indépendance la République de Djibouti.

Géologie
 la plaque somalienne, une plaque tectonique couvrant l'Afrique de l'Est et l'Ouest de l'océan Indien.